Kaitajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaitajärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten, 742227-181565), sjö i Pajala kommun,  (92,7 ha)
Kaitajärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten, 745036-181126), sjö i Pajala kommun,  (17,2 ha)
Kaitajärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (18,5 ha)
Kaitajärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (10,5 ha)

Finland
Kaitajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,07, long 25,65)
Kaitajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,97, long 24,20)
Kaitajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,88, long 25,23)
Kaitajärvi och Kaitalampi
Kaitajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,42, long 24,78)
Kaitajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,07, long 26,90)
Kaitajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 65,95, long 26,68)
Kaitajärvi (sjö i Finland, lat 62,08, long 23,78)
Kaitajärvi (sjö i Finland, Södra Savolax)
Kaitajärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland)

Se även
Smalsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn